El término Autobuses del Norte puede referirse a:

 La Terminal Central de Autobuses del Norte, terminal de autobuses foráneos de México, D. F.
 La estación Autobuses del Norte del Metro de la Ciudad de México, misma que se encuentra enfrente de la terminal de autobuses.